Flip TFO est l'équipe de programmation jeunesse de la chaîne TFO. Les émissions de Flip TFO sont diffusées en après-midi et la fin de semaine. 

Le bloc de programmation pour enfants de TFO a été créé en 1996 sous le nom de Méga TFO. C'était également le titre donné à l'émission principal du bloc, diffusée de 1997 à 2001. Elle a été présentée par Stéphanie Broschart et Alain Boisvert et donnait la chance aux jeunes d'appeler pour participer aux jeux en direct avec les animateurs. L'émission a été remplacée par Mégallô en 2001 avec un nouveau format et des nouveaux animateurs. En , le créneau Méga TFO a changé de nom et a pris le même nom que l’émission Mégallô. En , il a pris le nom de Flip TFO, de même que la nouvelle émission.

Horaire 
L'émission locomotive du bloc de programmes, Flip l'algorithme, est diffusée les jeudi à 19 h (HNE). Elle est aussi disponible en ligne sur YouTube.

Programmation 
Amandine Malabul
Alice contre-attaque
 Bienvenue dans mon pays
 Bouge ta science
 Cinémission
 Flip l'algorithme
 Fouine en fête
 Immigrados
 J'ai mon voyage
 Je vis ta vie
 Jouons
 L'école est finie
Le Grand Galop
 Les contes du monde entier
 Ma Terre d'ailleurs
 Ma vie à la ferme
 Mission XY
 Moitié moitié
 Prêt pas prêt
Rivaux mais pas trop
 Une incroyable planète

Groupe TFO 
 TFO
 Mini Tfo
 Cinéclub
 RDAP

Références 

Chaîne de télévision destinée à la jeunesse
Chaîne ou station de télévision fondée en 1996